Pon ist der Familienname folgender Personen:

Pon ist ferner der Name von:
 Pon Holdings B.V., niederländische Unternehmensgruppe

PON ist die Abkürzung für:
 Passive Optical Network
 Pekan Olahraga Nasional, indonesische Sportveranstaltung
 Polski Owczarek Nizinny, eine polnische Hunderasse
 Parkinsonline (PON) Österreich
 Program on Negotiation
 Programma Operativo Nazionale

PoN:
 Platz ohne Namen, Hamburg

Siehe auch: 
 Pon Pon
 Pong
 Ponn
 Pons
 Poon
 Pohn

Abkürzung